Беляко́ва — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  Белякова, Анастасия Евгеньевна (род. 1993) — российская боксёрша.
 Белякова, Антонина Ивановна (1927—2007) — Герой Социалистического Труда.
 
 Белякова, Евгения Александровна (род. 1986) — баскетболистка.
 Белякова, Екатерина Михайловна (1892—1980) — художник, живописец, график.
 Белякова, Елена Анатольевна (род. 1976) — российская прыгунья с шестом.
 
 
 Белякова, Нина Константиновна (1926—2021) — советская и российская переводчица и журналистка.
 Белякова, Оксана Ивановна (Железняк; род. 1975) — российская легкоатлетка.
 Белякова, Ольга Владимировна (род. 1988) — российская шорт-трекистка.
 Белякова, Римма Ивановна (род. 1937) — советская и российская актриса, режиссёр, театральный педагог.